Румыния участвовала в Евровидении 22 раза, начиная с дебюта в 1994 году. После Евровидения-1994 Румыния сделала перерыв на четыре года; также были пропущены конкурсы 1999 и 2001 годов (из-за плохих показателей в 1998 и 2000 годах соответственно). Лучший результат был показан в 2005 и 2010 годах — третье место (лидером по баллам является выступление в 2017 году — 282 очка, седьмое место). Страна впервые не прошла в финал в 2018 году с момента введения системы полуфиналов, заняв 11 место в полуфинале. Также в 2019 году Румыния снова не прошла в финал, заняв 13 место в полуфинале, что является худшим результатом страны за всю её историю участия.

Румыния была дисквалифицирована с конкурса 2016 года за неуплату долгов перед ЕВС.

За 19 раз участия в финале Румыния получила 1470 баллов, а в полуфинале (за исключением 1993 и 1996 годов) — 1309 баллов.

Участники  
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

История голосования

Баллы, отданные Румынией (1994-2022)

Баллы, полученные Румынией (1994-2022)

Фотогалерея

Ссылки 

 страница Румынии на eurovision.tv